Uma lista de vulcões nos Estados Unidos da América e seus territórios.

Alasca

Samoa Americana

Arizona

Califórnia

Colorado

Havaí

Idaho

Mississippi

Missouri

Nevada

New Hampshire

Novo México

Ilhas Marianas do Norte

Oregon

Dakota do Sul

Texas

Utah

Virgínia

Washington

Wyoming

Ver também
 Lista de vulcões do Canadá
 Lista de vulcões do México
 Lista de vulcões da Rússia

 
Estados Unidos da America
Listas de geologia dos Estados Unidos